Межконтинентальный кубок 2004 — футбольный матч, состоявшийся 12 декабря 2004 года между футбольными клубами «Порту», победителем Лиги чемпионов УЕФА и «Онсе Кальдас», обладателем Кубка Либертадорес, на Международном стадионе в Иокогаме в присутствии 60 тыс. зрителей. В ходе матча счет открыт не был, «Порту» стал победителем в серии послематчевых пенальти. Игроком матча стал Манише.

Это был последний розыгрыш Межконтинентального кубка. Вместо него с 2005 года стал проводиться Клубный чемпионат мира по футболу, в котором, помимо команд из Европы и Южной Америки, принимают участие сильнейшие клубы из Северной и Центральной Америки, Азии, Африки и Океании.

Статистика матча

Примечания 

Спорт в Японии в 2004 году
2004 год в футболе
События 12 декабря
Декабрь 2004 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Международные соревнования по футболу в Японии
Спорт в Португалии в 2004 году
Спорт в Колумбии в 2004 году